< Liste der Orte in der Provinz Pommern < Liste der Orte in der Provinz Pommern/I–P



A–H I J K L M N O P Q–Z

I

J

K

L

M

N

O

P 

Orte I
Orte Pommern I